

Toponyme
Mesones Hidalgo, municipalité et ville de l'État d'Oaxaca au Mexique
Mesones de Isuela, commune espagnole de la comarque de Aranda dans la province de Saragosse

Patronyme
Jaime Arocena Mesones (1978-), joueur de rugby argentin
Serge Mesonès (1948-2001), footballeur français

Voir aussi
Trophée Serge Mesonès, challenge UNFP du joueur le plus fair-play

Homonymie de toponyme